Wolfersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wolfersbach (Bischofsmais), Wiler der Gemeinde Bischofsmais im Landkreis Regen, Bayern 
 Wolfersbach (Gemeinde Kraubath an der Mur), Ort der Marktgemeinde Kraubath an der Mur im Bezirk Leoben, Steiermark

Gewässer:
 Wolfersbach (Rote Pfütze), Zufluss der Roten Pfütze im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Wolfersbach (Sandbach), linker Zufluss des hier noch Bühlot genannten Sandbachs in Untertal, Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Wolfersbach (Schutter), linker Zufluss der Schutter  (zur Kinzig) bei der Reinmühle von Untertal, Gemeinde Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Wolfersbach (Selbitz), rechter Zufluss der Selbitz vor Marxgrün, Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Wolfersbach (Unterwasserbach), linker Zufluss des Unterwasserbachs (zur Acher) bei Unterwasser, Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald. Ortenaukreis, Baden-Württemberg; mit linkem und rechtem Oberlauf gleichen Namens